Égető Eszter, Németh László 1948-ban írott és 1956-ban megjelent regénye.
Égető Eszter, 1989-ben bemutatott hat részes televíziós sorozat Hintsch György rendezésében, Németh László írása után, Inna Csurikova (magyar hangja: Törőcsik Mari) címszereplésével.
Égető Eszter, az Égető Eszter regény és televíziós sorozat címszereplője.